Příjmení Paška nosí více významných osobností:

 Jaroslav Paška (1954–2021) – slovenský politik
 Jiří Paška (* 1964) – český hokejový obránce
 Ladislav Paška (1923–2007) – slovenský novinář a spisovatel
 Pavol Paška (1958–2018) – slovenský politik